Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Larisa Neiland e Jana Novotná 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)

 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Steffi Graf /  Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Rachel McQuillan (semifinali)
 Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1993